Didier Delignières (1958-), un universitaire français ;
 Léon Delignières (1884-?), un rameur français.